Przygody Merlina (ang. Merlin albo The Adventures of Merlin, jak jest podane w serialu) – brytyjski serial telewizyjny wyprodukowany w latach 2008–2012. Jest on oparty na legendach arturiańskich o czarodzieju Merlinie i jego przyjaźni z księciem Arturem, lecz znacznie różni się od tradycyjnej wersji mitu. Serial jest wyprodukowany przez wytwórnię firmy Shine Limited dla BBC One. W Polsce emitowany na Polsacie, TV4, TV6, TV Puls i Stopklatce.

Fabuła 
Merlin (Colin Morgan) to młody czarownik, który przybywa do Camelotu, gdzie król Uther Pendragon (Anthony Head) zakazał magii i uwięził ostatniego smoka głęboko pod miastem. Merlin, który urodził się z niezwykłą magiczną mocą, jest traktowany jako uczeń królewskiego lekarza Gajusza (Richard Wilson), z którym mieszka. Po uzyskaniu informacji od Wielkiego Smoka chłopiec odkrywa, że ma wielkie przeznaczenie. Musi ochraniać aroganckiego syna króla, księcia Artura (Bradley James), aby mógł on dorosnąć i zjednoczyć wszystkie ziemie brytyjskie, tworząc Albion. Na Merlina i Artura czeka wiele niebezpieczeństw.

Obsada 
Podana jest również ilość występów smoka Aithusy, który nie jest grany przez żadnego aktora.

Bohaterowie

Lista odcinków

Odcinki specjalne

Children in Need

Filmy dokumentalne

Merlin: Secrets and Magic 
Oprócz tego powstała seria filmów dokumentujących kulisy produkcji odcinków, wydanych pod nazwą Secrets and Magic. Powstało w ten sposób 14 odcinków, które emitowane były na BBC Three.

Colin & Bradley's Merlin Quest 
Pomimo że Merlin: Secrets and Magic nie zostało zlecone dla dalszych sezonów serialu, Colin Morgan i Bradley James (którzy grają Merlina i Arthura w serialu) pojawiają się w serii krótkich (od 2 do 4 minut) filmikach opublikowanych na oficjalniej stronie serialu, wyprodukowanych jako dodatek do 3. serii. Filmiki zostały wydane pod nazwą Colin & Bradley's Merlin Quest i wyprodukowane przez Iana Smitha i Luke’a Bakera.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Merlin na BBC Online
 Cinema trailer na oficjalnej stronie BBC YouTube

Seriale telewizyjne BBC
Brytyjskie telewizyjne seriale fantasy
Brytyjskie telewizyjne seriale przygodowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Seriale telewizyjne oparte na legendach arturiańskich